Andrea Mandorlini (n. 1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Matteo Mandorlini (n. 1988) – calciatore italiano
 Mandorlini del ponte – dolce tipico di Pontelagoscuro, frazione di Ferrara